Масселшелл () — североамериканский топоним:
 Масселшелл — река в американском штате Монтана.
 Масселшелл — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.